zieleńce – skały metamorficzne masywne, cienko lub grubo złupkowane
Historyczna nazwa miejscowości na współczesnej Ukrainie:
 Zieleńce (, Żyłynci)  – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie szepetowskim; miejsce bitwy pod Zieleńcami
 Zieleńce (, Zełenci) – wieś w obwodzie chmielnickim; do 2020 r. w rejonie starokonstantynowskim

Zobacz też 
 Zieleniec
 Zielenice
 Zielińce
 Zelenci

Przypisy 
<